Jonas-Sloth Sandell (ur. 12 lutego 1995 w Tromsø) – skoczek narciarski posiadający zarówno szwedzkie, jak i norweskie obywatelstwo. Od grudnia 2013 do lata 2015 reprezentował Szwecję, po czym powrócił do reprezentowania Norwegii. Medalista mistrzostw Szwecji. Uczestnik mistrzostw świata seniorów (2015), a także dwukrotny uczestnik mistrzostw świata juniorów (2014 i 2015).

Przebieg kariery

Starty dla Szwecji (2013–2015) 
Jest synem Szwedki i Norwega, w związku z czym posiada obywatelstwa obu tych państw. Urodził się w norweskim Tromsø, skąd w 2011 przeprowadził się do Trondheim. W grudniu 2013, za namową Tronda Jørana Pedersena, zdecydował się zacząć reprezentować na arenie międzynarodowej Szwecję.

W oficjalnych zawodach międzynarodowych organizowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS) zadebiutował 31 stycznia 2014, zajmując 51. miejsce podczas konkursu indywidualnego mistrzostw świata juniorów. W lutym tego samego roku wystąpił także w konkursach cyklu FIS Cup w Brattleboro, gdzie zajął 11. i 7. pozycję. Zdobył wówczas łącznie 60 punktów do klasyfikacji generalnej, które pozwoliły mu ukończyć sezon 2013/2014 na 97. lokacie. W tym samym miesiącu wystartował także w mistrzostwach Szwecji, w których zdobył brązowe medale zarówno w konkursie indywidualnym, jak i drużynowym. W sezonie tym wystąpił jeszcze po raz pierwszy w karierze w Pucharze Kontynentalnym, zajmując w Falun 48. i 47. miejsce.

W sezonie letnim 2014 wystartował w dwóch konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Trondheim, w których zajął 36. i 46. miejsce. W październiku 2014 roku zdobył także złoty medal w konkursie drużynowym Letnich Mistrzostw Szwecji w Skokach Narciarskich 2014.

Sezon zimowy 2014/2015 rozpoczął od udziału w pięciu konkursach Pucharu Kontynentalnego. W Renie plasował się 61., 63. i 56. pozycji, a w Engelbergu zajął 66. i 65. lokatę. W lutym 2015 wystartował także po raz drugi w karierze w mistrzostwach świata juniorów, w których zajął 50. pozycję w konkursie indywidualnym. W tym samym miesiącu został także powołany na mistrzostwa świata, gdzie nie zakwalifikował do obu konkursów indywidualnych, a w rywalizacji drużynowej, wraz ze szwedzką kadrą, uplasował się na 13. pozycji. Był to jednocześnie jego ostatni start na arenie międzynarodowej w barwach tego kraju.

Powrót do Norwegii (od 2015) 
Latem 2015, po tym jak Szwedzki Związek Narciarski nie przedłużył kontraktu z Trondem Jøranem Pedersenem, Sandell postanowił powrócić do reprezentowania Norwegii. W trakcie sezonu letniego doznał także kontuzji, która w wyniku komplikacji z operacjami i rehabilitacją spowodowała, iż przedwcześnie zakończył treningi i starty na igelicie w czasie lata 2015. Ostatecznie zarówno w sezonie letnim 2015, jak i w sezonie zimowym 2015/2016 nie wystąpił w żadnych oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS.

W kwietniu 2016 został powołany do składu kadry B reprezentacji Norwegii na sezon 2016/2017.

Na arenie międzynarodowej w barwach Norwegii po raz pierwszy wystąpił latem 2016, zajmując miejsca w czwartej i piątej dziesiątce w konkursach FIS Cup w Kuopio i Hinterzarten. Pierwszy punkty dla tego kraju zdobył 16 grudnia 2016 w zawodach FC w Notodden. W styczniu i lutym 2017 wystąpił w 6 zawodach Pucharu Kontynentalnego, punktując czterokrotnie (najwyżej, na 27. pozycji był w swoim pierwszym występie dla Norwegii w tym cyklu – 14 stycznia 2017 w Garmisch-Partenkirchen).

W maju 2017 znalazł się w składzie kadry B reprezentacji Norwegii na sezon 2017/2018. W sezonie tym wystąpił w 6 konkursach rangi FIS, punktując w 5 z nich: 1 w Letnim Pucharze Kontynentalnym (30. w Trondheim), 2 w FIS Cup (15. i 23. w Notodden) oraz 2 w Pucharze Kontynentalnym (18. i 23. w Erzurum – startami tymi poprawił swoje najlepsze wyniki w karierze w tym cyklu). W kolejnych sezonach (2018/2019 i 2019/2020) na arenie międzynarodowej startował tylko w pojedynczych konkursach FIS Cupu (dwa razy w grudniu 2018 w Notodden i raz w październiku 2019 w Villach), plasując się na przełomie trzeciej i czwartej dziesiątki.

18 marca 2017 podczas testów skoczni Vikersundbakken przed konkursami Raw Air 2017 wynikiem 208 metrów ustanowił swój rekord życiowy.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Sandella na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty J. Sandella na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Szwedzcy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1995
Ludzie urodzeni w Tromsø